Henri Konow – ammiraglio e politico danese
 Magnus Konow – velista norvegese
 Wollert Konow – politico norvegese